Михайличе́нко — украинская фамилия.

Известные носители 

 Михайличенко, Алексей Александрович (род. 1963) — советский и украинский футболист, тренер.
 Михайличенко, Андрей Петрович (1900—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Михайличенко, Антон Евгеньевич (1910—1944) — Герой Советского Союза.
 Михайличенко, Богдан Васильевич (род. 1997) — украинский футболист.
 Михайличенко, Борис Петрович (1939—2000) — российский учёный в области кормопроизводства.
 Михайличенко, Евгений Павлович (род. 1979) — российский прыгун с шестом и тренер по лёгкой атлетике.
 Михайличенко, Елена Анатольевна (род. 2001) — российская гандболистка.
 Михайличенко, Игнат Васильевич (1892—1919) — писатель и политический деятель, член Центральной Рады.
 Михайличенко, Иван Харлампович (1920—1982) — советский лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Михайличенко, Митрофан Иванович (1871—?) — рудничный слесарь, депутат Государственной думы.
 Михайличенко, Михаил Петрович (1899—1984) — Герой Советского Союза.
 Михайличенко, Олег Владимирович (род. 1952) — украинский педагог, методист.
 Михайличенко, Павел Арсентьевич (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Михайличенко, Фёдор Фёдорович (1927—1993) — советский военнопленный, «праведник мира».

См. также